Дмитриково — название населённых пунктов в России:

 Дмитриково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Дмитриково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Дмитриково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Дмитриково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Дмитриково — деревня в Любимском районе Ярославской области.